Gsp steht als Abkürzung für:
 Gleissperre

GSP steht als Abkürzung für:
 Feliner Gingivitis-Stomatitis-Pharyngitis-Komplex, eine Krankheit der Katze
 den ehemaligen VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe
 Gassystem-Einbauprüfung in der Kfz-Technik
 GegenStandpunkt, eine marxistische Theoriezeitschrift
 Georges St-Pierre (* 1981), kanadischer Kampfsportler
 Gesellschaft für Sicherheitspolitik
 Gesellschaft Schweiz-Palästina
 Gibraltar Service Police, ehemaliger Name der Gibraltar Defence Police
 Greenville-Spartanburg International Airport in Greer (South Carolina) (IATA-Code)
 Guardia Svizzera Pontificia, die Päpstliche Schweizergarde
 GSP-55, eine sowjetische amphibische Fähre
 GSP-Stadion in Nikosia, Republik Zypern
 GSP Beograd, Städtisches Verkehrsunternehmen in Belgrad
 Walther GSP, eine Selbstladepistole
 Sopot, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 General System of Preferences, siehe Entwicklungspolitik der Europäischen Union#Allgemeines Präferenzsystem

Abkürzung